Zuckerkandl ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Berta Zuckerkandl-Szeps (1864–1945), österreichische Schriftstellerin, Journalistin und Kritikerin
 Emil Zuckerkandl (1849–1910), österreichisch-ungarischer Mediziner 
 Emile Zuckerkandl (1922–2013), US-amerikanischer Biologe und Physiologe österreichischer Herkunft
 Otto Zuckerkandl (1861–1921), österreichischer Mediziner
 Robert Zuckerkandl (1856–1926), österreichischer Jurist und Nationalökonom

 Wilhelm Zuckerkandl (1851–1924), österreichischer Buchhändler und Verleger

Siehe auch 
 Zuckerkandl-Organ,  fortsatzlose, sekretorisch aktive (neuroendokrine) Zellen ohne nervöse Funktionen, siehe Paraganglion

Familienname
Jüdischer Personenname
Deutscher Personenname